Рамон Санчес Писхуан:

 Рамон Санчес Писхуан — футбольный стадион в Севилье
 Писхуан, Рамон Санчес — президент ФК «Севилья» в 1932—1942 и 1943—1956 годах